Bonis oder Bónis ist der Familienname folgender Personen:

 Éva B. Bónis (1919–1999), ungarische Provinzialrömische Archäologin
 Francesco De Bonis (* 1982), italienischer Radrennfahrer
 Louis de Bonis (* 1934), französischer Paläontologe
 Mélanie Bonis (1858–1937), französische Komponistin
 Pierre Ignace Bonis (1796/97–1873), französischer Schauspieler, siehe Bonis (Schauspieler) 
 Samuel Bonis (* um 1933), US-amerikanischer Geologe und Vulkanologe

Siehe auch:
 Boni
 De Bonis